Ко́тман (, ) — фамилия. Известные носители:

 Котман, Аляж (род. 1994) — словенский футболист, вратарь клуба «Марибор».
 Котман, Джон Селл (1782—1842) — английский художник и график романтического направления.
 Котман, Карл — американский нейробиолог.

Примечания